Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, een Surinaamse crisisorganisatie
 National Center for Community Rehabilitation, een gehandicaptenproject in Gaza-Stad